

Geografia

Thorne – località del distretto di Nipissing, Ontario
Thorne – località della Municipalità Regionale di Contea di Pontiac, Québec

Thorne – parrocchia civile del South Yorkshire

Persone 
Bella Thorne – attrice e modella statunitense
Callie Thorne – attrice statunitense
Dyanne Thorne – attrice e modella statunitense
Ernest Thorne – tiratore di fune britannico
Frank Thorne – fumettista statunitense
George Thorne – calciatore inglese
Johan Thorne – politico norvegese
Ken Thorne – compositore britannico
Kenny Thorne – ex tennista statunitense
Kip Stephen Thorne – fisico teorico statunitense
Leslie Thorne – pilota automobilistico britannico
Peter Thorne – climatologo e docente britannico
Raymond Thorne – nuotatore statunitense
Reuben Thorne – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 neozelandese
Shane Thorne – wrestler australiano
Stephen Thorne – attore britannico

Televisione
Thorne – personaggio delle Cronache dei vampiri di Anne Rice
Thorne – serie televisiva britannica
Thorne: Scaredy Cat – film del 2010 diretto da Benjamin Ross
Emily Thorne – protagonista della serie televisiva Revenge
Rupert Thorne – personaggio dei fumetti della DC Comics